Натуральне число 496
 496 рік до нашої ери
 496 рік нашої ери